Wilhelm II (zm. 871) – margrabia Marchii Panońskiej
 Wilhelm II Młodszy (zm. 926) – książę Akwitanii i hrabia Owernii 918-926
 Wilhelm II (937-995) – hrabia Poitiers 963-995; książę Akwitanii jako Wilhelm IV
 Wilhelm II (1027/1028-1087) – książę Normandii 1035-1087; król Anglii 1066-1087 jako Wilhelm I Zdobywca
 Wilhelm II Rudy (ok. 1056-1100) – król Anglii 1087-1100
 Wilhelm II Jordan (zm. 1109) – hrabia Cerdanyi 1095-1109
 Wilhelm II Dobry (1155-1189) – król Sycylii 1166-1189
 Wilhelm II (1228-1256) – hrabia Holandii 1234-1256; król niemiecki jako Wilhelm Holenderski
 Wilhelm II Villehardouin (zm. 1278) – książę Achai 1246-1278
 Wilhelm II (zm. 1284) – biskup lubuski 1275–1284
 Wilhelm II (zm. 1408) – hrabia Bergu 1360–1380 (po 1380 książę Bergu jako Wilhelm I)
 Wilhelm II (zm. 1482) – landgraf Turyngii 1445-1482
 Wilhelm II Młodszy (ok. 1426-1503) – książę Hanoweru 1482-1495
 Wilhelm II Średni (1469-1509) – landgraf Hesji 1493-1509
 Wilhelm II Orański (1626-1650) – książę Oranii, hrabia Nassau, stadhouder Zjednoczonych Prowincji Niderlandów 1647-1650
 Wilhelm II Holenderski (1792-1849) – król Holandii i wielki książę Luksemburga 1840-1849
 Wilhelm II Wirtemberski (1848-1921) – król Wirtembergii 1891-1918
 Wilhelm II Hohenzollern (1859-1941) – król Prus i cesarz Niemiec 1888-1918